Hesperia (mythologie), een land waarin de tuin van Hera te vinden is
 Hesperia (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de dikkopjes (Hesperiidae)
 Hesperia (Californië)
 Hesperia (Michigan)
 69 Hesperia, een planetoïde
 Hesperia Planum, een vlakte op Mars